Once Again (álbum) - do cantor americano John Legend
1nce Again - canção de A Tribe Called Quest

Veja também 
Once and Again - série de televisão estadunidense

Desambiguação